Geografie
 Noorderdepartement (le Nord of département du Nord) in Frankrijk
 Kiesdistrict Nord, een kiesdistrict in Luxemburg
 Nord (Burkina Faso), een regio in Burkina Faso
 Nord (Haïti), een departement van Haïti
 Nord (Rwanda) (Province du Nord), een provincie van Rwanda
 Nord (Kameroen) (Région du Nord), een provincie van Kameroen
 Province Nord (Nieuw-Caledonië), een provincie van Nieuw-Caledonië
 Nord (Seychellen), een eiland van de Seychellen
 Nord (Groenland), een leger- en onderzoeksbasis op Groenland 
 Nord-Pas-de-Calais, een voormalige Franse région (bestuurlijk gewest)
 Hauts-de-France, voormalige werknaam Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de Franse région waarin Nord-Pas-de-Calais is opgegaan in 2016

Schepen
 Nord Pas-de-Calais (schip, 1987), een vrachtschip van het Franse My Ferry Link.

Bedrijven
 Nord-Aviation, een Franse vliegtuigfabriek
 Nord is de naam waaronder de synthesizermodellen van de Zweedse fabrikant Clavia verkocht worden